Gabriel Lamé (1795-1870), un mathématicien français
 Glacier Lamé, un glacier des îles Kerguelen, nommé en hommage au mathématicien
 Lamé, un cratère d'impact (nommé d'après le mathématicien) situé à proximité du limbe lunaire oriental
 Lamé, une localité de l’ouest du Tchad chef-lieu de sous-préfecture du département du Mayo-Dallah
 Le lamé est un tissu fait avec des fils métalliques.

Voir aussi